Fuerte – fiume del Messico
 Fuerte – specie di avocado
 Fuerte – singolo di Nelly Furtado del 2010

Pagine correlate 
El Fuerte